Matewan steht für:

 Matewan (Film), US-amerikanisches Filmdrama von John Sayles (1987)
 Matewan (West Virginia), US-amerikanische Stadt im Mingo County